Соревнования в беге на 1500 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1995 года прошли 5 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1995